María Isabel de Toscana (en italiano, Maria Isabella di Toscana; Florencia, 21 de mayo de 1834 - Lucerna, 14 de julio de 1901) fue por nacimiento una princesa de Toscana y archiduquesa de Austria, así como la esposa del príncipe Francisco de Paula de las Dos Sicilias, conde de Trápani.

Biografía

Familia 
María Isabel era hija del gran duque Leopoldo II de Toscana, perteneciente a la rama Toscana de la Casa de Habsburgo-Lorena, y de su segunda esposa, la princesa María Antonieta de las Dos Sicilias, que pertenecía a la dinastía Borbón-Dos Sicilias. María Isabel era nieta por vía paterna del gran duque Fernando III de Toscana y de su esposa, la princesa Luisa de Borbón-Dos Sicilias, nieta del rey Carlos III de España. Por vía materna, María Isabel era nieta del rey Francisco I de las Dos Sicilias y de su esposa, la infanta María Isabel de Borbón, también nieta del rey Carlos III de España.

Matrimonio y descendencia 
María Isabel contrajo matrimonio con su tío materno, el príncipe Francisco de Paula de las Dos Sicilias, conde de Trápani, quien años antes había intentado casarse con otra sobrina, la reina Isabel II de España. Las nupcias tuvieron lugar el 10 de abril de 1850 en Florencia.

La pareja tuvo en total seis hijos, algunos de los cuales fallecieron antes de alcanzar la edad adulta:
 María Antonieta (1851-1938), casada con su primo carnal, Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, conde de Caserta; con descendencia.
 Leopoldo (1853-1870).
 María Teresa Pía (1855-1865).
 María Carolina (1856-1941), casada con el aristócrata polaco Andrés Przemysław Zamoyski; con descendencia.
 Fernando María (1857-1859).
 María Anunciada (1858-1873).

Vida posterior 
En 1860 al ser inevitable la anexión del reino de las Dos Sicilias debido a la unificación italiana, María Isabel y su familia tuvieron que huir de Nápoles y trasladarse a Roma, donde vivieron bajo la protección del papa Pío IX. Posteriormente en 1870 al caer también la ciudad, vivirían entre Francia y Suiza. La condesa de Trápani enviudó en 1892, y falleció en 1901.

Distinciones honoríficas 
 28 de mayo de 1868:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)

Referencias 

Archiduquesas de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Condesas de Italia
Princesas de las Dos Sicilias por matrimonio
Damas de la Orden de Santa Isabel
Nacidos en Florencia
Fallecidos en Lucerna